Вильгельм Йордан:
 Йордан, Вильгельм (1842—1899) — немецкий геодезист. Известен, как исследователь Ливийской пустыни.
 Йордан, Вильгельм (1819—1904) — немецкий писатель.